Il Bahrain Ministry Of Interior Tennis Challenger è un torneo di tennis professionistico che si tiene a Manama in Bahrein dal 2021. L'evento fa parte dell'ATP Challenger Tour nella categoria Challenger 80 con un montepremi di  dollari. Si gioca sui campi in cemento del Public Security Officers Club.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni